Elektrická jednotka 660 může být:
 Elektrická jednotka InterPanter českých řad 660.0 a 660.1 pro ČD
 Elektrická jednotka RegioPanter slovenské řady 660 pro ZSSK